Acheloma — род раннепермских темноспондилов. Входят в состав семейства трематопид из надсемейства диссорофоид (Dissorophoidea), куда относятся самые наземные из темноспондилов.

Типовой вид — Acheloma cumminsi (синоним — Trematops milleri). Как и другие трематопиды, Acheloma были крупными наземными хищниками, судя по их морфологии и микроскопическому строению костей.

Кладограмма показывает филогенетическое положение Acheloma (по Polley, Reisz, 2011):

Виды 
 Acheloma cumminsi Cope, 1882
 Acheloma dunni Polley & Reisz, 2011

Примечания 

Земноводные пермского периода
Темноспондильные
Таксоны, описанные Эдвардом Копом